Ценность информации — одно из важных свойств информации, оценка которого зависит от целей процессов её генерации, рецепции и обработки. Изучается специальными теориями информации, теорией принятия решений.

Удобнее всего рассматривать проблематику ценности информации, приняв за определение информации (в духе работы  «Возникновение биологической организации»), что: «информация есть запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных и равноправных».

С понятием информации тесно связано и понятие количества информации. Количество информации применимо как численная характеристика полного количества информации, так и количества ценной информации. Информация некоторого сообщения может быть как полностью ценной, так и не содержать ценной информации вообще. Понятиям «ценности» и «осмысленности» информации, несмотря на их важность в информатике, обычно строгого определения не давали.

В информатике (развившейся из теории связи) ценность информации, её эволюция и вопросы спонтанного возникновения в сложных системах не является предметом изучения, так как цель предполагается заданной извне. Смысловые и прагматические аспекты информации, в том числе ценность и осмысленность, изучаются в рамках семантической и прагматической теорий информации.

Пример 
В текстах на двух языках (русском и английском), передающих один и тот же смысл, количество ценной информации будет одинаково. В то же время, количество информации, подсчитанное по количеству использованных букв будет, скорее всего, различным.

Подходы к измерению ценности информации 
Ценность информации зависит от цели её получателя. В случае достижимости цели несколькими возможными путями, по Р. Л. Стратоновичу‚ ценность информации можно определить по приносимому этой информацией сокращению затрат ресурсов (материальных, временных). Чем более информация ведёт к достижению цели, чем более она полезна, тем более она ценна. Тем не менее, ценность информации — более общее свойство, чем полезность информации. Помимо полезной информации, то есть — реализованной информации, информация может обладать потенциальной ценностью, быть отложена для решения будущих задач.

В случае, если достижение цели выполнимо с некоторой вероятностью, можно применить меру ценности (целесообразности) А. А. Харкевича и
М. М. Бонгарда:
 ‚
где  — вероятность достижения цели до получения информации, а  — после её получения. Формула работает и в случае, когда вероятность достижения цели с получением информации уменьшилась — в этом случае ценность информации отрицательна, а саму информацию лучше назвать дезинформацией.

Указанная выше формула ценности информации  даёт и количество ценной информации. Например, если  (цель выполняется с вероятностью 1), а  (для  равновероятных исходов — предварительная осведомленность (тезаурус), то есть, априорная информация отсутствует), то  — максимальное количество информации в данной ситуации.

М. М. Бонгард вводит понятие «полезной информации» и получает более общий вероятностно-алгебраический подход, при котором формула Харкевича становится частным случаем.

Другие подходы на основе языка формальной логики разрабатывались Р. Карнапом, И. Бар-Хиллелом, Д. Харрахом, Д. Кемени, Я. Хинтикка.

В. И. Корогодин предложил использовать в качестве меры ценности величину:

 ‚

которая, обладая похожими на формулу Харкевича свойствами, изменяется от 0 до 1.

М. В. Волькенштейн использовал ещё более сложную формулу для вычисления ценности информации:

 ‚

где  — количество поступающей информации,  — тезаурус, ,  и  — константы. Максимальная ценность достигается при тезаурусе, пропорциональном количеству получаемой информации. Этот подход подчёркивает многоплановость ценности информации.

Ценность информации привязана к иерархии информационных уровней системы. Тезаурус является информацией данного уровня иерархии, но используется как основа для генерации или получения информации на следующем уровне. (Относящаяся к семантическим мерам информации тезаурусная мера была предложена Ю. А. Шрейдером и учитывает семантические свойства информации вместе с возможностями получателя к восприятию сообщения, которые зависят от тезауруса получателя.)

Для всех обозначенных выше подходов можно выделить три общих момента, присутствующих в каждом из них:
 собственно информация;
 тезаурус рецептора и условия рецепции;
 цель, для которой информация применяется.

Развитие теории определения ценности информации скорее всего пойдет по пути изучения тезауруса и условий рецепции как наиболее вариабельной части отмеченной триады.

Ценность управленческой информации 
Одно из практических применений понятие ценности информации находит в экономике и управлении. Как и в других областях, о ценности информации имеет смысл говорить, когда присутствуют все три элемента выделенной выше триады: внутреннее содержание информации, субъект — лицо, принимающее решение (ЛПР) и цель, стоящая перед ЛПР. Для ЛПР ценной будет являться информация, содержащая необходимые для принятия решения, но ещё неизвестные сведения, в доступной для понимания форме. Ценность управленческой информации всегда конкретна и может изменяться с течением времени.

В экономике говорят о прагматической мере информации — то есть полезности (ценности) информации для пользователя или управления, обычно измеряемой в тех же единицах, что и значения целевой функции в системе управления, которые как правило имеют размерность денежных единиц. Ценность информации можно определить как прирост экономического эффекта за счет прагматических свойств управленческой информации.

Ценность защищаемой информации 

При организации защиты информации естественным образом встаёт вопрос о ценности защищаемой информации (не только в плане её стоимости), так как затраты на защиту не должны превышать возможные потери. Для оценки используются различные, разработанные для этой области, модели ценности информации: аддитивная модель, анализ риска, порядковая шкала ценностей, решётка ценностей, в частности, MLS-решётка () — решетка многоуровневой безопасности, используемая в государственных стандартах оценки информации.

См. также 
 DIKW (информационная иерархия, где каждый уровень добавляет определённые свойства к предыдущему уровню)
 Аксиология (философская теория ценностей)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теория информации
Синергетика
Теория принятия решений